UNIL est un sigle pouvant faire référence à :
 Université de Lausanne
 Trois stations de métro du métro de Lausanne :
 UNIL-Chamberonne
 UNIL-Mouline
 UNIL-Sorge